Мастранджело () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мастранджело, Фабио (род. 1965) — итальянско-российский дирижёр и пианист.
 Мастранджело, Эрнесто (род. 1948) — аргентинский футболист, нападающий.